Profezia di un delitto – Film del 1976 diretto da Claude Chabrol
 Profezia di un delitto – Film TV del 2004 diretto da Michael W. Watkins